Ferry Doedens (1990), een Nederlands acteur en zanger
 Herman Doedens (1906-1989), een Drentstalig schrijver
 Lida van der Anker-Doedens (1922-2014), een Nederlands kanovaarster
 Piet Doedens (1942-2022), een Nederlands advocaat
 Anne Doedens (1945), een Nederlands historicus